A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es versenyszámát február 19-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a norvég Marit Bjørgen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyzők az első 7,5 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ami körülbelül 30–40 másodpercet vett igénybe. Ezt követően a másik 7,5 km-t szabad stílusban futották.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N15